Режистру:

 Режистру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Режистру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.